Тамуорт (англ. Tamworth) — многозначный термин.

 Тамуорт — неметрополитенский район со статусом боро в церемониальном графстве Стаффордшир в Англии, Великобритания.
 Тамуорт (Тамуэрт) — город в графстве Стаффордшир в Англии, Великобритания.
 «Тамуорт» — английский футбольный клуб из города Тамуэрт, графство Стаффордшир.